Нове́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2013).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Ліона, 75 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Новель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя